Серия А 1990/1991 — 59-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 9 сентября 1990 года и завершился 26 мая 1991 года. В 1-й раз победителем турнира стала «Сампдория».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Интересные факты 
Одну золотую медаль чемпиона Италии получил тренер сборной СССР Анатолий Бышовец, воспитанник которого — Алексей Михайличенко — стал чемпионом в составе «Сампдории».

Примечания

Ссылки 

1985/1986
Футбол в Италии в 1990 году
Футбол в Италии в 1991 году